Andaluzia — região da Espanha, cujo gentílico é andaluz 
Dialeto andaluz — variante do castelhano falado na Andaluzia
Al-Andalus — nome em árabe da Península Ibérica, geralmente associado ao período histórico em que essa região teve governantes muçulmanos, entre os séculos VIII e XV
Dialeto árabe andalusino — usado no Al-Andalus
Cavalo andaluz — raça equina originária da Andaluzia
Andaluz (álbum) — de Beto Guedes